Frontispice har flere betydninger:

 Frontispice (arkitektur) – et gavlformet, trekantet eller buet parti på en bygnings forside eller en tilsvarende gavllignende udsmykning over en dør eller et vindue.
 Frontispice (bog) – en tavle anbragt lige over for titelbladet i en bog.